Basketball-Bundesliga bezeichnet folgende Spielklassen im Vereinsbasketball:

Höchste nationale Spielklassen:
 Basketball-Bundesliga, höchste Spielklasse der Herren in Deutschland
 Damen-Basketball-Bundesligen, höchste Spielklasse der Damen in Deutschland
 Basketball-Bundesliga (Österreich), höchste Spielklasse der Herren in Österreich
 Austrian Women Basketball League, österreichische Frauenbasketballliga

Zweithöchste Spielklassen:
 2. Basketball-Bundesliga, von 1975 bis 2007 zweithöchste Spielklasse der Herren in Deutschland
 2. Basketball-Bundesliga (Österreich)

Jugend- und Junioren-Spielklassen:
 Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (U19)
 Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (U17)
 Jugend-Basketball-Bundesliga (U16)

Siehe auch:
 Basketball
 Bundesliga
 Basketball-Nationalliga, höchste Spielklasse der Herren in der Schweiz